James Dickson (politiker) kan syfta på:

James Dickson (politiker, Australien) (1832-1901)
James Dickson (politiker, Sverige) (1899-1980), Högerpartiet